Leugny, commune française de la Vienne
 Leugny, commune française de l'Yonne